
Die 58.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 2007 in Hooglede-Gits, Belgien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Frauen

Junioren

U 23

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

2007
Radsportveranstaltung 2007
Cyclocrossrennen in Belgien
Sportveranstaltung in Hooglede